В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1960 по 1969 год.

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com 

1960